Lehnen ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Lehnen (* 1965), deutscher Organist
 Emil Lehnen (1915–1984), saarländischer Politiker
 Jakob Lehnen (1803–1847), deutscher Maler
 Patrick Lehnen (* 1983), deutscher Zauberkünstler
 Stefan Lehnen (* 1969), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Thomas Lehnen (* 1967), deutscher Flottillenadmiral

Siehe auch:
 Lehne